Sengstbratl oder Sengstbradl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Sengstbratl (* 1960), österreichische Autorin 
 Joseph Sengstbradl (1837–1908), österreichischer Politiker